Plopu több romániai település lehet:

 Plopu, Bákó megye, Dărmăneşti község
 Plopu, Bákó megye, Törökpadja község
 Plopu, Brăila megye
 Plopu, Krassó-Szörény megye
 Plopu, Dâmboviţa megye
 Plopu, Gorj megye
 Plopu, Prahova megye
 Plopu, Vrancea megye